Albert Stopford (1860-1939), antiquaire et marchand d'art britannique ;
 Alice Stopford Green (1847-1929), historienne et nationaliste irlandaise ;
 Frederick Stopford (1854-1929), militaire britannique ;
 James Stopford (1er comte de Courtown) (1700-1770), homme politique irlandais ;
 James Stopford (2e comte de Courtown) (1731-1810), homme politique anglo-irlandais ;
 James Stopford (3e comte de Courtown) (1765-1835), homme politique anglo-irlandais ;
 James Stopford (4e comte de Courtown) (1794-1858), homme politique anglo-irlandais ;
 Montagu Stopford (1892-1971), lieutenant-général britannique ;
 Patrick Stopford (né en 1954),  parlementaire de la noblesse britannique ;
 Philip Stopford (né en 1977), organiste et compositeur britannique ;
 Robert Stopford (1768-1847), officier de la Royal Navy ;
 Robert Stopford (1901-1976), ecclésiastique anglican britannique.